Rosetta může být :

v geografii
 Ar-Rašíd – sídlo v Egyptě, místo nálezu Rosettské desky
 Rosetta (Tasmánie) – sídlo v Tasmánii
 Rosetta (Severní Irsko) – sídlo v Severním Irsku
 Rosetta (rameno Nilu)

v astronomii
 Rosetta (sonda) – kosmická sonda

v lingvistice
 Rosetta (strojový překlad) – experimentální projekt pro vývoj systému strojového překladu

v informatice
 Rosetta (Newton)- software pro rozpoznávání rukopisu na platformě PDA Apple Newton
 Rosetta (emulátor) – softwarový emulátor
 kódový název pro software firmy Microsoft viz SQL Server Reporting Services
 Rosetta (Canonical Ltd.) – webová aplikace společnosti Canonical Ltd. pro systém Ubuntu

v kultuře
 Rosetta (film) – belgický film z roku 1999
 Rosetta (hudební skupina) – americká hudební skupina

Související články 
 rozeta
 Rosettská deska
 Rosetta: The Masked Angel
 Rosetta Biosoftware
 Rosetta@home
 Rosetta Project
 RosettaNet
 Princess Rosetta